Кабожское сельское поселение — муниципальное образование (сельское поселение) в России:

Новгородская область
 Кабожское сельское поселение — упразднённое сельское поселение в Мошенском районе
 Кабожское сельское поселение — входит в Хвойнинский район